Херольдсберг () — коммуна в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Средняя Франкония. Входит в состав района Эрланген-Хёхштадт.  Население составляет 8089 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 11,02 км². Официальный код  —  09 5 72 131.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии